Тимо Юхани Пирттимяки (, 8 мая 1957 — 26 января 2008) — финский шахматист, мастер ФИДЕ.

Бронзовый призер чемпионата Финляндии 1980 г.

В составе сборной Финляндии участник шахматной олимпиады 1980 г., командного первенства мира среди студентов 1981 г., командных турниров северных стран 1983, 1985 и 1987 гг.

Участник ряда заметных международных турниров.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Т. Пирттимяки  в базе Chessgames
 Личная карточка Т. Пирттимяки  на сайте 365Chess

Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам